Code Black (dj), artiestennaam van Corey Soljan
 Code Black (Portall), album van Portall
 Code Black (televisieserie), Amerikaanse televisieserie